Handelsuniversität Kōbe steht für:
 jap. ,Kōbe shōgyō daigaku (1929–1944),  eine staatliche Universität in Japan. Siehe Universität Kōbe
 jap. ,Kōbe shōka daigaku (1948–2004),  eine öffentliche Universität in Japan. Siehe Präfekturuniversität Hyōgo